Dette er en liste over ryttere og hold i Tour de France 2018

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 
http://www.letour.fr/en/riders
http://www.letour.fr/en/withdrawal

Tour de France 2018